Slick bezeichnet:
 Slick, einen profillosen Reifen
 Slick (Band), eine Punkgruppe aus Berlin

Slick ist der Name folgender Personen:

 Earl Slick (* 1952), US-amerikanischer Rock-Gitarrist und Komponist
 Grace Slick (* 1939), US-amerikanische Rocksängerin
 Mitchy Slick (* ?), US-amerikanischer Rapper
 Stafford Slick (* 1985), US-amerikanischer Beachvolleyballspieler
 Slick Rick (eigentlich Richard Walters; * 1965), britisch-US-amerikanischer East-Coast-Rapper

Slick ist ein Ortsname:
 Slick (Oklahoma), eine Kleinstadt in Oklahoma, USA

Siehe auch:
 Slik (Begriffsklärung)
 SLIC